Spitzenpfeil ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Spitzenpfeil (* 1911), deutscher Fußballspieler
 Lorenz Reinhard Spitzenpfeil (1874–1945), deutscher Grafiker, Schriftkünstler und Architekturhistoriker